

Geografia

Austria 
 Puch bei Hallein – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Hallein
 Puch bei Weiz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Francja 
 Le Puch – gmina
 Puch-d’Agenais – gmina
 Saint-Germain-du-Puch – gmina

Osoby 
 Carlos Eduardo Puch – argentyński seryjny morderca
 Johann Puch – słoweński wynalazca

Inne 
 puch ptasi – rodzaj delikatnego pierza
 puch edredonowy – puch edredonów zwyczajnych
 puch kielichowy
 Puch-Werke – austriacki producent rowerów i motorowerów

Zobacz też 
 Pouch
 Steyr-Daimler-Puch